Ангельберт III де Бриенн (; ок. 995 — до 28 декабря 1035) — граф де Бриенн с 1027 года (не ранее).

В одном из документов аббатства Монтье-ан-Де Энгельберт III назван свояком Этьена де Жуанвиля. Это означает, что он и его брат Ги были сыновьями Ангельберта II, который вторым браком был женат на Алисе де Санс, вдове Жоффруа де Жуаньи. Мать — Вандальмодис (Виндисмодис), возможно — дочь Гумберта II, сеньора де Сален.

Жена — Петронилла (ум. не ранее 6 июня 1050). Её происхождение не выяснено, возможно — из рода Жуаньи.

В документе, датированном 28 декабря 1035 года, графом Бриенна назван Готье I — сын Ангельберта III. Значит, сам он к тому времени уже умер.

Примечания

Литература 
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/CHAMPAGNE%20NOBILITY.htm#_Toc448070513
 Henri d’Arbois de Jubainville, Catalogue d’actes des comtes de Brienne 950—1356, in: Bibliothèque de l’école des chartes, Bd. 33 (1872), S. 141—186.
 Vgl. Jean Mabillon, Annales ordinis S. Benedicti occidentalium monachorum patriachæ, Bd. 4 (1707), S. 268.
 Vgl. Jean Mabillon, Annales ordinis S. Benedicti occidentalium monachorum patriachæ, Bd. 4 (1707), Nr. XXXIX, S. 712.
 Vgl. Louis Halphen und René Poupardin, Genealogiæ comitum Andegavensium, in: Chroniques des comtes d’Anjou et des seigneurs d’Amboise, (1913), S. 249.

Графы де Бриенн
Правители Европы XI века
Дом де Бриенн